Турнир по футболу на II летней рабочей Олимпиаде в Вене проходил с 23 по 26 июля 1931 года.

Победителем турнира стали хозяева Олимпиады — футболисты рабочей сборной Австрии.

Организация и проведение турнира 
В турнире участвовали представители 14 стран

Футбольный турнир рабочей Олимпиады был проведен практически образцово. В распоряжении участников было семь стадионов, в том числе и специально возведенный к Олимпиаде 60-тысячный «Пратер». Турнир широко освещался в печати и, как и все Игры, являл собой яркое культурно-массовое событие.

Ход турнира

Регламент 
Турнир проходил по «олимпийской» системе. Команды, выбывшие в первом раунде, участвовали в «утешительном» турнире. 

В случае ничьей в основное время победитель определялся по жребию без назначения дополнительного времени. В случае ничьей в финальном матче обе команды объявлялись победителями.

Календарь турнира был составлен беспрецедентно жестко — команды проводили матчи ежедневно; при этом любые замены игроков в ходе матча были запрещены. В случае, если команда в каком-либо раунде была свободна от игры, она, для равенства игровой нагрузки с прочими участниками турнира, была обязана параллельно провести товарищескую игру со сторонней командой (назначаемой оргкомитетом).

Турнирная сетка

Матчи 
1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Галерея

Утешительный турнир

Итоговое положение команд

Примечания

Cсылки 

 arbeiterfussball.de
 «2. Arbeiter-Olympiade in Bild und Wort mit 187 Illustrationen»
 «Wien 1931 Arbeiter Olympiade — Zeit programm» (регламент и календарь турнира)
 Arbeiterweltspiele Wien 1931 — austriasoccer.at (протоколы матчей)
 «(Wiener) Sporttagblatt», «Arbeiter Zeitung», «Das Kleine Blatt» за 23—27 июля 1933 — anno.onb.ac.at (архив австрийской периодики)
 «Przegląd Sportowy» № 60 за 29 июля 1931, с.3 — Biblioteka Jagiellońska (архив польской периодики)

1931 год в футболе
Рабочие Олимпиады
Июль 1931 года
Футбол в Австрии
Международные спортивные соревнования в Вене